Села:
 Кальник — Вінницька область, Іллінецький район
 Кальник — Закарпатська область, Мукачівський район

 Кальник — Копривницько-Крижевецька жупанія, Хорватія

Особи:
 Кальник Віктор Мартинович (1949) — український економіст і дипломат

Див. також 
 Кальники
 Калнік